ConIFA World Football Cup 2014 — это первый кубок мира, проходящий под эгидой организации ConIFA, международный футбольный турнир для непризнанных государств и народов, меньшинств и регионов, аффилированных с ФИФА. Турнир проводился с 1 по 8 июня 2014 года, в шведском городе Эстерсунд.

Команды

Не участвовавшие 
  и  могли принять участие в соревновании, однако по различным причинам вынуждены были отказаться.
  не успел получить визы в Швецию, команда была заменена на  Графство Ницца
  отозвал заявку на участие из-за объединения с официальными футбольными организациями региона, находящимися под юрисдикцией КОНКАКАФ. Команда была заменена на  Южную Осетию

Результаты ConIFA World Football Cup 2014

Групповой этап

Группа А 

 Матчи

Группа В 

 Матчи

Группа С 

 Матчи

Группа D 

 Матчи

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 на FACEBOOK
 на Twitter
 О турнире на blogspot.ru
 О старте турнира на sports.ru

Международные соревнования по футболу в Швеции
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Спорт в Швеции в 2014 году
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Июнь 2014 года